El número f puede referirse a:

 Número f: En óptica, es la medida cuantitativa de la luminosidad del lente, un término esencial en fotografía;

 Número f: En química, descriptor del tamaño molecular de los hidrocarburos aromáticos policíclicos.